Sommervogel steht für:

 Schmetterling, siehe Schmetterlinge #Herkunft des Namens
 Zugvogel, siehe Sommervögel

Sommervogel ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Sommervogel (1834–1902), französischer Jesuit und Bibliograf